Адрианополь — греческий топоним. Может означать:

 Адрианополь — название города Дриинополь в Эпире (ныне Албания).
 Адрианополь — название города Эдирне (ныне Турция)
 Адрианополь — село в Луганской области Украины.

Другое 
 «Адрианополь» — парусный линейный корабль Черноморского флота Российской империи, участник Босфорской экспедиции и создания Кавказской укреплённой береговой линии.